Агапіт I — п'ятдесят сьомий папа Римський (13 травня 535—22 квітня 536),
 Агапіт II — сто тридцятий папа Римський (10 травня 946 — жовтень 955).
 Агапіт Печерський (? — 1095) — чернець Києво-Печерського монастиря, лікар.
 Агапіт Вишневський (1867–1924) — український церковний діяч, архієпископ Катеринославський і Маріупольський.
 Агапіт (Гуменюк) — єпископ ПЦУ